Ciudad Encantada puede hacer referencia a:

 la Ciudad Encantada de Cuenca, paraje natural en la provincia de Cuenca (España);
 la Ciudad Encantada de la Patagonia, más conocida como Ciudad de los Césares, ciudad mítica de América del Sur;
 la Ciudad Encantada de Tamajón, paraje natural en la provincia de Guadalajara (España);
 La Ciudad Encantada, un poema escrito por Agustín Lanuza;
 el Balonmano Ciudad Encantada, equipo de balonmano de Cuenca (España).